KAS steht für:
 Kalkammonsalpeter, Düngemittel
 Kaltaufgabesystem, Bauteil eines Gaschromatographen
 Flugplatz Karasburg in Namibia (IATA-Code)
 KAS Eupen, Sportverein aus Eupen
 Katholische Akademie Stapelfeld
 Katholische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung
 Klinisches Arbeitsplatzsystem 
 Kommission für Anlagensicherheit
 Konrad-Adenauer-Stiftung
 Kutaisski Awtomobilny Sawod, ehemaliger sowjetischer Kfz-Hersteller

Kas steht für:
 Kas (Fluss), Nebenfluss des Jenissei in Sibirien (Russland)
 Kas (Kemerowo), städtische Siedlung in der russischen Oblast Kemerowo
 Kas (Radsportteam), Name zweier ehemaliger professioneller Radsportteams

Kas ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Kas (* 1980), deutscher Tennisspieler
 Karlheinz Kas (* 1955), deutscher Journalist und Hörfunkreporter

kas steht für:
 Kashmiri (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

Siehe auch:
 Kaş (Begriffsklärung)
 Kaas

Abkürzung